Rehbach (bij Sobernheim), een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts
Rehbach (rivier), een zijrivier van de Rijn in Duitsland